Krajobrazy, a Trubadurzy 1968-as első lemeze
 Krajobrazy, az előbbi lemez címadó dala